Seroa – freguesia di Paços de Ferreira (Portogallo)
 Lingua seroa – lingua estinta appartenente alle lingue khoisan